Hadoprion cervicornis är en ringmaskart som beskrevs av Eriksson och Ferdinand Bergman 1998. Hadoprion cervicornis ingår i släktet Hadoprion och familjen Hadoprionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
cervicornis